Stach – forma zdrobnienia imienia Stanisław

Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Stach – polski aktor
 Hania Stach – polska piosenkarka
 Jagoda Stach – polska aktorka
 Jan Stach (zoolog) – polski zoolog
 Piotr Stach – rzymskokatolicki duchowny, teolog, biblista, wykładowca akademicki

Osoby o tym imieniu:
 Stach Konwa – kurpiowski bohater
 Stach Szabłowski – polski historyk i krytyk sztuki